Sao Domingos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Domingos (ort), Goiás, 
 São Domingos (vattenfall), Minas Gerais, 
 São Domingos (kommun i Brasilien, Goiás, lat -13,53, long -46,51), 
 São Domingos (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 São Domingos (kommun i Brasilien, Bahia), 
 São Domingos (kommun i Brasilien, Santa Catarina), 
 São Domingos (kommun i Brasilien, Sergipe),

Guinea-Bissau 

 Sao Domingos (sektor i Guinea-Bissau), Cacheu,

Kap Verde 

 São Domingos (kommunhuvudort), Concelho de São Domingos,

Portugal 

 São Domingos (freguesia), Setúbal, Santiago do Cacém, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Guinea-Bissauförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar